Просмотр:
 Актовый просмотр
 Семейный просмотр
 Просмотр (программа)
 Порт просмотра
 Предпросмотр в реальном времени